Badr Airlines — авиакомпания, базирующаяся в Хартуме, столице Судана.

С 1997 по 2004 называлась Sarit Airlines (Код ICAO: SRW).

Компания занимается регулярными пассажирскими и грузоперевозками, а также доставкой гуманитарной помощи, предоставляемой ВПП, ЮНИСЕФ, Врачи без границ, FAO и Красным Крестом на территории Судана, в том числе операции с укороченным взлётом и посадкой.

Направления

Примечания 

Авиакомпании Судана